У́лица Каши́рина — название улиц в различных населённых пунктах:

Россия 
 Улица Каширина в Баймаке
 Улица Каширина в Белебее
 Улица Каширина в Кунгуре
 Улица Каширина в Магнитогорске
 Улица Каширина в Миассе
 Улица Каширина в Рязани
 Улица Каширина в Чебаркуле

Украина 
 Улица Каширина — бывшее название улицы Ивана Пулюя в Броварах (до 2016 г.)